Țol se poate referi la:
Țol ca unitate de măsură
țesătură care poate fi folosită ca pătură, covor etc.